Так не бывает — российский мультфильм 1995 года, режиссёр Татьяна Ильина
 Так не бывает — украинский фильм 2007 года, режиссёр Иван Войтюк
 Так не бывает — российский телесериал 2015 года, режиссёр Наталья Хлопецкая
 Так не бывает — песня Иосифа Кобзона, посвящённая детям,  погибшим в Беслане